Stammbusch bezeichnet
 in der biologischen Systematik eine gelegentlich verwendete Alternative Bezeichnung für Stammbaum, siehe Phylogenetischer Baum
 eine Wuchsform von Laubbäumen, siehe Heister (Pflanze)